Гран-при Германии 1988 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. прошёл на трассе Хокенхаймринг в Хокенхайме, ФРГ. Соревнования состоялись 24 июля 1988 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме